Staňkovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Staňkovice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Staňkovice, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
Staňkovice, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem